Il toponimo Sângeorgiu (in romeno San Giorgio) può riferirsi a diverse località della Romania:
Sângeorgiu de Pădure, città del distretto di Mureș
Sângeorgiu de Mureș, comune del distretto di Mureș